CRAM peut signifier :
 Caisse régionale d'assurance maladie, dans le domaine de la sécurité sociale
 Centre de recherches sur l'Afrique méditerranéenne

Cram peut faire référence à :
 Donald J. Cram (1919-2001), un chimiste américain, prix Nobel de chimie en 1987, connu pour avoir mis au point un système de Représentation de Cram dans l'espace.
 Eloise Blaine Cram (1896-1957) est une zoologiste et parasitologiste américaine
 Steve Cram (né en 1960), athlète britannique
 Mildred Cram (1889-1985), scénariste américaine

Voir aussi 
 Jeu de Cram, un jeu mathématique qui consiste à remplir un damier avec des dominos.
 Représentation de Cram, représentation d'une molécule dans l'espace